B-weg (Nederland), een voormalig wegtype in Nederland
 een wegtype in België, zie Lijst van Belgische B-wegen